Kalbach ist der Name folgender Orte in Hessen:
 Kalbach, Gemeinde im Landkreis Fulda
 Kalbach, Ortslage im Frankfurter Ortsbezirk und Stadtteil Kalbach-Riedberg, siehe Frankfurt-Kalbach-Riedberg

Kalbach ist der Name folgender Fließgewässer in Hessen:
 Kalbach (Fliede), rechter Zufluss der Fliede bei Neuhof, Landkreis Fulda
 Kalbach (Jossa), rechter Zufluss der Jossa in Pfaffenhausen (Jossgrund), Main-Kinzig-Kreis
 Kalbach (Nidda), rechter Zufluss eines Altarms der Nidda bei Bonames, kreisfreies Frankfurt

Siehe auch:
 Calbach
 Callbach
 Kahlbach
 Kaibach
 Kallbach